Эдмунд Форд (; 23 апреля 1901, Попкастл, Камбрия, Великобритания — 21 января 1988, Оксфорд, Оксфордшир, Великобритания) — английский генетик и зоолог.

Биография 
Родился 23 апреля 1901 года в Попкастле. В 1919 году поступил в Оксфордский университет, который он окончил в 1924 году. После окончания данного университета, он остался там же и прослужил вплоть до 1971 года. В 1961 году был избран профессором. С 1971 года — на пенсии.

Скончался 21 января 1988 года в Оксфорде.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены экологической генетике, эволюции явления доминантности и генетическим механизмам контроля роста. Один из авторов синтетической теории эволюции.

Членство в обществах 
 Член Лондонского королевского общества.

Награды и премии 
 1954 — Медаль имени Ч. Дарвина.

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984.— 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения.

Умершие в Оксфорде
Генетики по алфавиту
Зоологи по алфавиту
Учёные по алфавиту
Генетики Великобритании
Зоологи Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Выпускники Оксфордского университета
Преподаватели Оксфордского университета
Президенты Общества генетики